Canada
 Parkdale – quartiere di Toronto
 Parkdale No. 498 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Parkdale – città della Contea di Ashley, Arkansas
 Parkdale – villaggio della Contea di Jefferson, Missouri
 Parkdale – census-designated place della Contea di Hood River, Oregon